MHSC steht für:
 HSC Montpellier, französischer Fußballverein
 Soto Cano Air Base, Militärflugplatz in Honduras (ICAO-Code)

Abkürzung